Burckhard är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aaron Burckhard (född 1963), amerikansk musiker
 Max Burckhard (1854–1912), österrikisk teaterkritiker och teaterdirektör
 Peter Burckhard (1461–1526), tysk medicinare

Se även 

 Burchard
 Burchart
 Burckardt
 Burckhardt
 Burkhard
 Burkhardt
 Burkhart

Tyska efternamn